Guillermo de Poitiers puede referirse a:
 Guillermo de Potiers (1020-1090), cronista normando;
 Guillermo de Poitiers (1071-1126), conde de Poitiers y duque de Aquitania;
 Guillermo de Poitiers (1153-1156), hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania.